Die 1. Bundesliga Dreiband ist die höchste Spielklasse des Dreiband-Billards in Deutschland. Die Liga wird seit der Saison 1967/68 ausgetragen. Vor 1995 wurden, ähnlich der 1. Bundesliga Mehrkampf, neben Dreiband noch weitere Karambolage-Disziplinen in dieser Liga gespielt.

Modus 
Bis zur Saison 1983/84 wurde mit 6er-Mannschaften gespielt, wobei 2 × Freie Partie, 2 × Cadre 47/2 und 2 × Dreiband gespielt wurde. Pro Partie wurden 2 Punkte vergeben. Da die verschiedenen Disziplinen einen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad haben, wurde ein Multiplikator eingeführt, wobei die Freie Partie als einfachste Spielart den Multiplikator 1 und Dreiband als schwierigste Disziplin den Multiplikator 40 erhielt. Danach wurden alle Points addiert und durch die Aufnahmen geteilt. Somit wurde ein verhältnismäßiger Generaldurchschnitt (VGD) ermittelt. Da ab der Saison 1995/96 nur noch Dreiband gespielt wurde, errechnete sich der Durchschnitt einfach nur aus erzielten Points geteilt durch die Aufnahmen. Somit lagen die Durchschnittswerte wesentlich tiefer.

In der Saison 1979/80 wurde die 2. Bundesliga eingeführt. Dadurch wurde der Auf- und Abstieg genau geregelt. Das erste Jahr wurde in einer Gruppe gespielt. Danach wurden aufgrund der Meldungen zwei Gruppen gebildet. Heute sind die Gruppen in eine Nordgruppe und eine Südgruppe eingeteilt.

In der Saison 1984/85 wurde umgestellt auf 2 × Freie Partie, 1 × Cadre 47/2, 1 × Einband und 2 × Dreiband.

Von 1986/87 bis 1994/95 spielte man 1 × Freie Partie, 1 × Cadre 47/2, 1 × Cadre 71/2, 1 × Einband und 2 × Dreiband.

In der Saison 1995/96 wurde eine reine Dreiband-Bundesliga mit je 4 Spielern pro Mannschaft gestartet. So wird auch noch heute gespielt.

Da es ab der Saison 2014/15 möglich ist zwei Ausländer je Mannschaft einzusetzen hat sich die Bundesliga in der Saison 2015/16 extrem verstärkt. Viele Experten sprechen in der Saison von der besten Liga Europas. Da fast alle europäischen Topspieler in Deutschland spielen wird eine sehr spannende Saison erwartet.

Durch diese neue Regelung verbesserte der aktuelle Meister Bergisch-Gladbacher BC, der in der Aufstellung Torbjörn Blomdahl, Martin Horn, Nikos Polychronopoulos und Jens Eggers spielte, in der Saison 2015/16 alle Team-Ligarekorde.

Ab der Saison 2018/19 wird die drei Punkteregelung wie im Fußball eingeführt. Damit gibt es für einen Sieg drei Punkte und für ein Unentschieden einen Punkt.

Ab der Saison 2022/23 wird die Bundesliga auf 8 Mannschaften reduziert. Das wird mit dem vollen internationalen Terminkalender argumentiert. Es sind damit zu wenig Spieltermine möglich. Deshalb steigen in der Saison 2020/21 4 Mannschaften aus der Bundesliga ab. Offiziell wird die Reduzierung damit begründet das man alle Billard-Bundesligen (Karambol, Pool und Snooker) mit der gleichen Anzahl von Mannschaften spielen möchte.

Turnierrekorde

Turnierstatistik 
Der verhältnismäßige Generaldurchschnitt (VGD) ist der errechnete Durchschnitt von verschiedenen Disziplinen, je nach Schwierigkeit bewertet durch einen Multiplikator.

Der GD gibt den Generaldurchschnitt der jeweiligen Mannschaft während der Saison an.

Jahresabschlusstabellen 
 Farblegende

1960er-Jahre

Saison 1967/68

Saison 1968/69

Saison 1969/70

1970er-Jahre

Saison 1970/71

Saison 1971/72

Saison 1972/73

Saison 1973/74

Saison 1974/75 

Endspiele

Saison 1975/76 

Endspiele

Saison 1976/77 

Endspiele

Saison 1977/78 

Endspiele

Saison 1978/79 

Endspiele

Saison 1979/80 

Endspiel

1980er-Jahre

Saison 1980/81

Saison 1981/82

Saison 1982/83

Saison 1983/84

Saison 1984/85

Saison 1985/86

Saison 1986/87

Saison 1987/88

Saison 1988/89

Saison 1989/90

1990er-Jahre

Saison 1990/91

Saison 1991/92

Saison 1992/93

Saison 1993/94

Saison 1994/95

Saison 1995/96

Saison 1996/97

Saison 1997/98

Saison 1998/99

Saison 1999/00

2000er-Jahre

Saison 2000/01

Saison 2001/02

Saison 2002/03

Saison 2003/04

Saison 2004/05

Saison 2005/06

Saison 2006/07

Saison 2007/08

Saison 2008/09

Saison 2009/10

2010er-Jahre

Saison 2010/11

Saison 2011/12

Saison 2012/13

Saison 2013/14 
(Stand 13. April 2014)

Saison 2014/15 
(Stand 12. April 2015)

Saison 2015/16 
(Stand 11. April 2016)

Saison 2016/17 
(Stand: 21. Mai 2017)
 Farblegende

Saison 2017/18 
(Stand: 25. März 2018)
 Farblegende

Anmerkung: Da Krefeld für die Saison 2018/19 die Mannschaft zurückgezogen hat, spielten die beiden Tabellenzweiten der 2. Bundesliga einen dritten Aufsteiger aus.

Saison 2018/19 
(Stand: 7. April 2019)
 Farblegende

Anmerkung: Da Bergisch Gladbach für die Saison 2019/20 die Mannschaft zurückgezogen hat, spielten die beiden Tabellenzweiten der 2. Bundesliga einen dritten Aufsteiger aus.

Saison 2019/20 

(Stand: 29. Juni 2020)
 Farblegende

Anmerkung: Wegen der COVID-19-Pandemie wurde die Saison abgebrochen und der Stand nach der Hinrundentabelle gewertet.

2020er-Jahre

Saison 2020/21 
Hinweis: Am 19. März 2021 beschloss die DBU die laufende Saison aufgrund der Corona-Pandemie abzubrechen und alle Ergebnisse zu annullieren.

(Tabellenstand: 4. Oktober 2020)
 Farblegende

Anmerkung: Die Bottroper Billard Akademie und der BC Fuhlenbrock 2009 haben fusioniert zum Billard Center Weywiesen

Saison 2021/22 

(Tabellenstand: 16. Mai 2022)
 Farblegende

Anmerkung: Die Bundesliga wird auf acht Mannschaften verkleinert. Daher steigen vier Mannschaften ab.

Saison 2022/23 

(Tabellenstand: 18. Dezember 2022)
 Farblegende

Einzelnachweise 

Karambolageturnier
Dreiband